Garitopa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cedronella canariensis; o
 el nombre común de la planta Salvia canariensis.